Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

261e régiment d'infanterie
261e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires